Karamasow bezeichnet:

 Karamasow (Drama), Drama von Thorsten Lensing

Siehe auch:

 Die Brüder Karamasow (Begriffsklärung)